EFL Championship 2018/2019 var den engelska andradivisionens tredje säsong under det aktuella namnet, och den tjugosjunde under det nuvarande ligasystemet. Säsongen pågick från den 3 augusti 2018 till den 5 maj 2019.

Deltagande lag

Tabell

Playoff
De lag som slutar mellan tredje och sjätte plats i serien spelar i maj 2019 playoff, i form av semifinaler och final, om en tredje uppflyttningsplats till Premier League.

Skytteligan

Referenser 

2018/2019
Fotbollssäsongen 2018/2019